Primeira Liga (2016/2017) – 83. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Portugalii. Liga liczyła 18 zespołów. 16 z nich utrzymało się dzięki pozycji zajętej w poprzednim sezonie, a dwie ostatnie spadły do niższej klasy rozgrywkowej. Rozgrywki rozpoczęto 12 sierpnia 2016 roku, a zakończono 21 maja 2017. Beniaminkami były drużyny  i . Tytuł mistrzowski obroniła drużyna , która zdobyła tytuł po raz 36. w historii, co jest rekordem w portugalskiej lidze. Królem strzelców został Bas Dost, zdobywca 34 goli w barwach Sportingu Lizbona.

Drużyny

Uczestnicy poprzedniej edycji 

Po poprzednim sezonie spadły drużyny:  (17.) oraz  (18.).

Stadiony i miasta

Podsumowanie sezonu

Tabela

Miejsca po kolejkach

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Przypisy

Źródła
 
 Primeira Liga 16/17 flashscore

2016 w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Portugalii
2016 w Portugalii
2017 w Portugalii